Valle de Hebrón puede referirse a:
Un valle situado en Hebrón, una ciudad de Palestina; 
El Valle de Hebrón, barrio de Barcelona (España); 
Hospital Universitario Valle de Hebrón, hospital situado en Barcelona (España); o
Parque del Valle de Hebrón, parque situado en el barrio homónimo de Barcelona (España).